Агрол () и Гипербий ( — «необыкновенно могучий, непобедимый») — персонажи древнегреческой мифологии.

Сведения источников о них ограничиваются сообщением Павсания, который, ссылаясь на более ранний источник («говорят»), называет их строителями «пеласгической» стены афинского акрополя. Павсаний смог выяснить о них, что они были сикелами, а затем переселились в Акарнанию.

Э. Кирнс делает вывод, что они, похоже, были киклопами, обращая внимание на сходство имени Агрол с упомянутым в схолиях к Илиаде (XVIII. 483) Агриопом, сыном Киклопа.

Примечания

Литература 
 Kearns E. The Heroes of Attica. University of London, 1989. P. 140 (Агрол), 202 (Гипербий)

Герои древнегреческих мифов
Пеласги
Мифы Аттики